Хелмец () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Новосонченский повят, Малопольское воеводство. Население — 24 061 человек (на 2004 год).

Поселения 
 Бичице-Дольне
 Бичице-Гурне
 Хелмец
 Хомранице
 Домброва
 Янушова
 Кленчаны
 Климкувка
 Красне-Потоцке
 Кунув
 Курув
 Либрантова
 Марцинковице
 Насцишова
 Нискова
 Пашин
 Пёнткова
 Рдзёстув
 Свинярско
 Тшетшевина
 Убяд
 Велёгловы
 Велёполе
 Воля-Куровска
 Воля-Марцинковска

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Малопольского воеводства